L'Homme idéal, film québécois réalisé par George Mihalka en 1996
 L'Homme idéal, film français réalisé par Xavier Gélin en 1997